Pride The Best Vol. 1  foi um evento de MMA realizado pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Korakuen Hall em Tóquio, Japão em 22 de Fevereiro de 2002.

Resultados

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

Desporto de Tóquio
Desporto no Japão em 2002
2002 nas artes marciais mistas